Петровский — посёлок в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Яковлевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на берегу реки Бандала. 
Уличная сеть представлена одним объектом: Зелёная улица. 

Географическое положение: в 10 километрах от районного центра — посёлка городского типа Змиёвка, в 30 километрах от областного центра — города Орёл и в 348 километрах от столицы — Москвы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)